Houdini kan syfta på:

 Houdini – en kungskobra som rymde från Skansen-Akvariet 2022, se Sir Väs (kungskobra)

Film 
 Houdini - utbrytarkungen – en amerikansk biografisk film om Harry Houdini som publicerades 1953, originaltitel Houdini
 Houdini - en flört med döden – en amerikansk film som publicerades 1998, originaltitel Houdini

Företag 
 Houdini (klädföretag) – ett svenskt företag som tillverkar underställ och värmeplagg

Musik 
 Houdini (musikalbum) – ett musikalbum av den amerikanska musikgruppen The Melvins som publicerades 1993

Personer 
 Harry Houdini (1874–1926), ungerskamerikansk utbrytarkung och illusionist
 Jean Eugène Robert-Houdin (1805–1871), fransk illusionist som anses vara det moderna trolleriets "fader"